Ро́берт Ло́у Макфе́йл (; 25 октября 1905, Бархед — 24 августа 2000), также известный как Боб Макфе́йл () — шотландский футболист, играл на позиции нападающего. Один из сильнейших форвардов межвоенной Британии. Легенда клуба «Рейнджерс», с которым выиграл девять чемпионатов Шотландии и шесть кубков страны. Забил в чемпионате Шотландии 305 голов, из них 230 за «Рейнджерс». За национальную сборную Шотландии отличился 7 раз, включая знаменитые два гола в ворота Англии на «Хемпден Парк» в апреле 1937 года.

В 2012 году включен в Зал славы шотландского футбола.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1923 году выступлениями за «Эйрдрионианс», в котором провел четыре сезона, приняв участие в 109 матчах чемпионата.

В 1927 году за 5 тыс. фунтов перешёл в клуб «Рейнджерс», где стал одним из наиболее плодотворных форвардов, которые когда-либо играли за клуб, забив 261 голов в 408 матчах. Впервые вышел на поле в футболке «Рейнджерс» 13 августа 1927 года в победном матче против «Абердина» (3:2), а уже менее чем через месяц, 3 сентября, он забил свой первый гол за клуб, сделав дубль в игре против «Сент-Джонстона» (5:1). В первом сезоне Макфейла в «Рейнджерс», клуб выиграл оба национальных титула — чемпионат и кубок Шотландии, а Роберт забил в общей сложности 23 гола в 42 матчах, в том числе гол в дерби «Олд Фирм» в финале кубка (4:0).

Всего же за 12 лет на «Айброксе» Макфэйл с командой выиграл 9 чемпионств и 6 кубков, а также забил в общей сложности 230 голов за клуб. Этот рекорд продержался в течение более 50 лет, прежде чем был побит Алли Маккойстом в 1997 году.

Карьера в сборной 
В 1927 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Шотландии. В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 11 лет, провел в форме главной команды страны лишь 17 матчей, забив 7 голов.

Умер 24 августа 2000 года на 95-м году жизни. Он был последним живым членом легендарной команды «Рейнджерс» конца 1920-х — начала 1930-х годов.

Достижения 
 Чемпион Шотландии: 1928, 1929, 1930, 1931, 1933, 1934, 1935, 1937, 1939
 Обладатель Кубка Шотландии: 1924, 1928, 1930, 1932, 1934, 1935, 1936

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 

Игроки сборной Шотландии по футболу
Родившиеся в Глазго
Игроки ФК «Эйрдрионианс» (1878)
Игроки ФК «Рейнджерс»
Футболисты Шотландии
Члены Зала славы шотландского футбола